Grand Prix Series 2013 – GPS 1 – pierwszy turniej mistrzostw Europy w rugby 7 mężczyzn w sezonie 2013, który odbył się w dniach 8-9 czerwca 2013 roku na Matmut Stadium w Lyonie.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Matmut Stadium zawody były pierwszym turniejem sezonu 2013 i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji. Drużyny zostały podzielone na dwie sześciozespołowe grupy rywalizujące w pierwszej fazie w ramach grup systemem kołowym, po czym nastąpiła faza pucharowa – dwie czołowe drużyny z każdej grupy awansowały do półfinałów, zespoły z miejsc trzeciego i czwartego do turnieju Plate, a pozostałe walczyły o Bowl. W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci. Przystępujące do turnieju reprezentacje mogły liczyć maksymalnie dwunastu zawodników. Zespoły zostały rozstawione na podstawie rankingu z poprzedniego roku.

W turnieju triumfowali po raz trzeci z rzędu reprezentanci Anglii. Bilety na jeden dzień kosztowały 10 euro, na oba zaś 15 euro, wejście dla osób poniżej piętnastu lat było bezpłatne.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

G
2013 we Francji
Zawody sportowe w Lyonie
Rugby union we Francji